Ahuatempa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatempa, Huejutla de Reyes, 
 Ahuatempa, Veracruz, Soledad Atzompa, 
 Ahuatempa, San Felipe Orizatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar